Іва́н Валенти́нович Рома́нов (  —  ) — рядовий батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Азов», загинув в ході російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1965 проку в місті Київ. Мав бойовий досвід. Останні 20 років займався бізнесом, був підприємцем.

Коли почалася війна, вирушив на передову без вагань. Рядовий міліції батальйону спецпризначення «Азов», псевдо «Маджахед»; служив у розвідувально-диверсійному підрозділі. Брав участь в операціях у Новоазовську, Сєдовому, Сопиному, Піонерському, Новому Світі та Мар'їнці.

Загинув 11 серпня 2014 року на околицях селища Грабське під час відсічі зброїної агресії Російської Федерації, коли намагався разом з бійцями 17-ї ОТБр, на БМП, евакуювати з поля бою пораненого Романа Березу. «Моджахед» приєднався до екіпажу БМП-2 № 317 «Балу», яке знаходилось у розташуванні «Азову», та поїхав уперед — аби прикрити відступ поранених товаришів; з того часу його доля була невідома.

Тіло воїна було знайдено 28 вересня 2014-го пошуковцями Місії «Груз-200» в безіменній могилі у селі Грабське (Амвросіївський район), на території птахоферми, неподалік від Іловайська, де був похований з Романом Березою.

Наприкінці травня 2015 року азовці попрощалися зі своїм побратимом, 3 червня воїна поховали у Києві на військовому Лук'янівському цвинтарі з військовими почестями.

Вшанування 
 його портрет розміщений на меморіалі «Стіна пам'яті полеглих за Україну» у Києві: секція 2, ряд 2, місце 33.

Посилання 
 Романов Іван Валентинович
 «Маджахед». Азовець, який загинув, рятуючи побратимів

Уродженці Києва
Померли в Іловайську
Поховані на Лук'янівському кладовищі